Шереметьевка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Шереметьевка — до 1993 г. название аула Жарыктас Жарминского района Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Шереметьевка — деревня в Всеволожском районе Ленинградской области.
 Шереметьевка — деревня в Марьяновском районе Омской области.
 Шереметьевка — село в Лысогорском районе Саратовской области.
Шереметьевка — село в Нижнекамском районе Татарстана.
Шереметьевка — до 1933 г. название села Свирино в Новоспасском районе Ульяновской области.